Thunderheart ist der Titel von:

 Thunderheart (EP), CD des deutschen Synthie-Pop-Duos Wolfsheim
 Halbblut (1992), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1992